Zaslow ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Zaslow (1958–2012), US-amerikanischer Autor
 Michael Zaslow (1944–1998), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler sowie Drehbuchautor